Kaukonen ist die Bezeichnung für ein antikes Volk, siehe Kaukonen (Volk)

Kaukonen ist der Familienname folgender Personen:

 Jorma Kaukonen (* 1940), US-amerikanischer Gitarrist
 Timo Kaukonen, fünffacher Weltmeister im Saunasitzen aus Finnland, siehe Sauna-Weltmeisterschaft